|}

Weblinks 
 Register des New Zealand Historic Places Trust (englisch)

Te Kuiti
!Te Kuiti
Baudenkmaler Te Kuiti